Кинаш  Петро Іванович                            
Кинаш Петро Іванович---учасник другої світової вїйни з1944 29 лютого до 1945 9травня.
Народження:1913 рік 10 листопада. Україна Тернопільська область Підволочиський район село Мислова.
Смерть:1973 рік 25 липня. Україна Тернопільська область Підволочиський район село Мислова
 Діти:Кинаш Ольга;Кинаш Ганна;Кинаш Павло.
Дружина: Кинаш Стефанія 
Онуки: Горин Ольга,Окунь Ганна, Окунь Андрій
Правнуки: Горин Андрій,Горин Назар.
Батьки: Кинаш Іван  Євстахович, Кинаш Ганна.
Дідусі: Кинаш Євстахій